Функция Ламберта:

 Ламбертиан (другие названия: антигудерманиан) — функция , обратная функции Гудермана.
 W-функция Ламберта — функция, обратная функции .